Ел Паредон Колорадо има више значења:

 Ел Паредон Колорадо (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Паредон Колорадо (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Паредон Колорадо (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику